Lebsanft ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lebsanft (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Franz Lebsanft (* 1955), deutscher Romanist
 Ulrich Lebsanft (1916–2014), deutscher Diplomat